

Cinema 
 La bella addormentata nel bosco (Sleeping Beauty) – film di animazione della Disney del 1959
 La bella addormentata  (Sleeping Beauty) – film del 1987 diretto da David Irving
 Sleeping Beauty – film d'animazione del 1995
 Sleeping Beauty – film erotico australiano del 2011, debutto in regia di Julia Leigh

Letteratura 
 La bella addormentata (Sleeping Beauty) – romanzo di Ross Macdonald del 1973, n. 1325 de Il Giallo Mondadori

Pagine correlate 
 The Sleeping Beauty